Amerikai Egyesült Államok
 Valley Grove (Nyugat-Virginia)
 Valley Grove (Washington)